Эсселен:

 Эсселен (народ) — племя, жившее на побережье Калифорнии.
 Эсселен (язык) — язык, на котором говорили эсселены.